Het WTA-tennistoernooi van Straatsburg (officieel Internationaux de Strasbourg) van 2002 vond plaats van maandag 20 tot en met zaterdag 25 mei 2002 in de Franse stad Straatsburg. Het was de zestiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Het tweede reekshoofd, titelverdedigster Silvia Farina-Elia uit Italië, slaagde erin haar titel te prolongeren. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Joegoslavische Jelena Dokić in drie sets. Farina-Elia wist voor de tweede keer op rij het toernooi van Straatsburg op haar naam te schrijven. Het was tevens de tweede titel van haar carrière. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Silvia Farina-Elia en Iroda Tulyaganova hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Lisa Raymond en Rennae Stubbs, won hun openingspartij – zij lieten evenwel verstek gaan voor de tweede ronde.

Het winnende duo, Jennifer Hopkins en Jelena Kostanić, had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel moeten veroveren. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Caroline Dhenin en Maja Matevžič in drie sets. Het was hun enige gezamen­lijke titel. De Kroatische Kostanić had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Amerikaanse Hopkins geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Straatsburg 2002
Straatsburg